Karlsplatz kan syfta på:

Karlsplatz – en plats i München, se Stachus
Karlsplatz (Wien) – ett torg i Wien